Werchiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Werchiwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Werchiwka (Bar)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Werchiwka (Trostjanez)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Werchiwka (Luzk)